Guillaume Durand kan syfta på bland andra:

 Guillaume Durand (1230-1296) fransk liturgist, kanonist och biskop av Mende 
 Guillaume Durand (omkring 1270-1334), fransk filosof, teolog och biskop av Meaux
 Guillaume Durand, animatör i fransk television